Усадьба Вяхиревых (Усадьба Н. Г. Щепетовой) — архитектурный ансамбль в историческом центре Нижнего Новгорода. Главный дом и флигели усадебного комплекса построены в 1838—1849 годах. Автор проекта — первый городской архитектор Нижнего Новгорода Г. И. Кизеветтер.

Ансамбль состоит из пяти строений по адресу Черниговская улица, 12: главного дома, двух флигелей и двух проездных кирпичных арочных ворот. Исторические здания сегодня — объекты культурного наследия Российской Федерации.

История 
Исторические данные об ансамбле спорны. В официальных документах объект значится как «Усадьба Вяхиревых». Ю. Н. Бубнов в книге «Архитектура Нижнего Новгорода середины XIX — начала XX века» относил усадьбу к собственности Щепетовых. Н. Ф. Филатов также писал, что усадьба принадлежала Щепетовым. По данным краеведа, в начале 1830-х годов коллежский асессор Лука Николаевич Щепетов имел в Нижнем Новгороде три дома, в том числе в Благовещенской слободе. Однако дом выгорел при пожаре 1835 года, после чего жена Щепетова, Наталья Григорьевна, обратилась к Г. И. Кизеветтеру с просьбой разработать план-фасады каменного дома с оградой и службами. Проект был одобрен Нижегородским Строительным комитетом 14 апреля 1838 года и отправлен в столицу, где высочайше утверждён 30 апреля 1838 года.

К исходу 1838 года сообщалось, что дом Щепетовой «начат постройково, но не совершенно окончен». В следующем году продолжилась отделка фасада. В 1840 году она была завершена. Тогда же началось строительство двухэтажного каменного флигеля с арочным въездом во двор. После смерти матери, владельцем стал Николай Лукич Щепетов, в 1849 году проведший его ремонт и выстроивший в пару к существующему левый двухэтажный флигель.

В поздних исследованиях, основанных на документах в фондах ЦАНО, утверждалось, что Щепетовым действительно принадлежал дом в Благовещенской слободе, однако в соответствии с планом, дом находился на месте современной развязки Канавинского моста и таким образом, сегодня он не существует. По мнению экспертов, путаница могла возникнуть вследствие сходства проектов домов.

В настоящее время усадьба находится в аварийном состоянии.

Архитектура 
По итогам согласования проекта в столице, Кизеветтеру предписывалось вместо высокого аттика с вазонами над кровлей поднять пониженный аттик с лепным обильным убранством. В первом этаже проектировались высокие с циркулярными верхами окна и три входа в лавки. Фасад разбивался горизонтальными бороздками дощатого руста. Чуть меньшими по ширине, но такого же рисунка окна проектировались на втором этаже. Над простого рисунка окнами третьего этажа пропускался лепной фриз. В процессе строительства в проект были внесены изменения: дом возвели в девять окон по главному фасаду (вместо семи), высокие проёмы с циркулярными верхами на первом этаже заменили прямоугольными окнами, как и на втором, где тимпаны заполнили орнаментальной лепниной.

Стилистически здание относится к ранней академической эклектике. Проект разрабатывал представитель классицизма Кизеветтер, однако в нём уже просматривались признаки зарождавшегося тогда нового стиля, в частности равнозначность приёмов различных архитектурных стилей: вся плоскость фасада заполнена разнообразными деталями, при этом отсутствуют свойственные классицизму центральный портик, ризалит или другие элементы, композиционно ограничивающие протяжённость здания.

Примечания

Литература 
  (в пер.)

Архитектурные памятники Нижнего Новгорода
Усадьбы Нижнего Новгорода
Здания и сооружения Нижнего Новгорода в стиле академической эклектики